Havran peut faire référence à différentes villes :

 Havraň en République tchèque
 Havran en Turquie